Ранчо Глорија има више значења:

 Ранчо Глорија, Колонија Родригез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Глорија (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику